Ульги — топоним, название населённых пунктов.

Казахстан 
 Ульги (быв. Казгородок) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Ульги — село в Аккайынском районе Северо-Казахстанской области.
 Ульги — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.